Brandt heißen folgende geographische Objekte:

 Brandt Township – diverse Townships

 Brandt (Ohio), Vereinigte Staaten
 Brandt (Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 Brandt (South Dakota), im Deuel County, Vereinigte Staaten

 Saliwnoje, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland (Brandt, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)

 Brandt Cove, Bucht im Südosten Südgeorgiens

Brandt, Weiteres:
 Brandt, Familienname – dort auch zu Namensträgern
 (3503) Brandt, Asteroid 

 Brandt Zwieback-Schokoladen, deutscher Backwarenhersteller
 Motorfahrzeugfabrik Roland Brandt, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

 Aktion Brandt,  nationalsozialistisches Programm für Lazarettbetten
 Groupe Brandt, ein französischer Hersteller von Haushaltsgeräten

Siehe auch:

 Brand, Brant